

Oroszország
 Pervomajszk – település a Nyizsnyij Novgorod-i területen
 Pervomajszk – település Baskíriában
 Pervomajszk – település Mordvinföldön

Ukrajna

Városok
Pervomajszk, település a Luhanszki területen
Pervomajszk, település a Mikolajivi területen

Falvak
Pervomajszk, település a Kirovohradi területen
Pervomajszk, település a Luhanszki terület Bilovodszki járásában
Pervomajszk, település a Luhanszki terület Szvatovei járásában

Vasútállomások
Pervomajszk, vasútállomás a Luhanszki területen, a Debaleceve–Popaszna vasútvonalon